«Тури́ст» () — фильм режиссёра Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка, ремейк фильма «Неуловимый» (2005). Главные роли исполняют Джонни Депп и Анджелина Джоли. Съёмки проходили с 23 февраля по 20 мая 2010 года в Париже и Венеции. Премьера фильма состоялась 10 декабря 2010 года. В России фильм вышел в прокат 2 января 2011 года.

Сюжет 
Красавица Элиз — любимая женщина разыскиваемого интерполом вора Александра Пирса, поскольку он должен британскому правительству 744 миллиона фунтов стерлингов в виде налогов. Два года назад он обокрал на 2,3 миллиарда долларов своего босса, крупного бандита, на которого работал долгое время, и исчез, не делая никаких попыток связаться с Элиз, за которой следит полиция, чтобы выйти на Пирса. Им известно, что Пирс сделал пластическую операцию и изменился до неузнаваемости.

Фильм начинается с того, что Элиз получает сообщение от Пирса сесть на поезд до Венеции, найти там парня, по комплекции похожего на Александра, и притвориться, что это он и есть. Этим парнем оказывается американский турист Фрэнк. Полиция сперва принимает его за Пирса, но находит в базе данных, что это обычный, овдовевший учитель математики из Калифорнии. Арест срочно отменяется. Элиз, продолжая убеждать всех, что Фрэнк и есть Александр, приводит первого в отель, демонстративно целует его возле окна, а наутро исчезает. По стечению обстоятельств бандит, которого обокрал Александр, думает, что Фрэнк — Пирс и тоже начинает преследовать его. Фрэнк бежит из отеля, но попадает в полицейский участок. Инспектор полиции вызволяет его из участка, однако тут же передаёт бандитам за вознаграждение. Во время передачи Фрэнка спасает Элиз.

Неожиданно выясняется, что Элиз — работающий под прикрытием британский агент департамента по борьбе с экономическими преступлениями Скотленд-Ярда. Ей дали задание под прикрытием поехать в Россию и найти Александра Пирса, но она пропала и перестала выходить на связь. На городском балу, где должен появиться Пирс, Элиз получает некий ключ. Она направляется на квартиру, где спрятан сейф, но там её захватывают бандиты и требуют отдать деньги. Полицейские, прихватив с собой на катер Фрэнка, некстати появившегося на балу, следят за Элиз, надеясь арестовать Пирса на тайной квартире. Фрэнк, скованный наручниками на катере, где находится полицейский оперативный штаб по руководству операцией по поимке Александра Пирса и ведётся наблюдение за бандитами, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, освобождается от наручников и идёт в квартиру спасать Элиз. Там Фрэнк заявляет, что Александр Пирс — это он, предъявив в подтверждение этого ряд фактов, известных Пирсу. Однако Элиз заявляет, что всё это она рассказала Фрэнку во время их недолгого знакомства, и он не тот, за кого себя выдаёт. Теперь под угрозой жизни обоих заложников. Спасая своего агента, старший инспектор Джонс даёт приказ снайперам стрелять на поражение по бандитам.

Осматривая место событий, Джонс и Эйксон получают информацию, что Александр Пирс схвачен другой полицейской группой, и отбывают на его допрос. В ходе допроса выясняется, что схваченный Александр Пирс не тот, за кого себя выдаёт, и все его действия выполнялись им за плату от незнакомца, который передавал инструкции путём СМС. В то же время в квартире Элиз признается Фрэнку, что любит и его, и Александра одновременно, и ничего не может с этим сделать. Неожиданно Фрэнк говорит, что нашёл решение проблемы, и вводит код от сейфа, известный лишь Александру. Выясняется, что всё это время Александр был рядом с Элиз под именем Фрэнка.
Немного позже, срочно вернувшись обратно на квартиру, Джонс и Эйксон с помощью взрывников открывают сейф, в котором находят чек на сумму долга Александра Пирса казне. Джонс считает дело закрытым, Эйксон чувствует себя обманутым. В это же время Элиз и Фрэнк уплывают на яхте.

В ролях

Русский дубляж 
 Сергей Бурунов — Фрэнк Тапело
 Ольга Зубкова — Элиз Клифтон-Уорд
 Анатолий Белый — инспектор Джон Эйксон
 Владимир Антоник — старший инспектор Джонс

Режиссёр дубляжа — Ярослава Турылёва.

История создания 
Фильм был полностью закончен на протяжении 11 месяцев, считая со дня когда Хенкель фон Доннерсмарк был назначен режиссёром и одним из сценаристов до дня первой премьеры в Нью-Йорке. Причиной такого короткого графика стало участие Джонни Деппа в съемках четвёртой части серии франшизы «Пираты Карибского моря». Также, пост-производство картины проводилось в сжатые сроки, потому что все привлекательные с коммерческой стороны даты выхода картины на экран в 2011 году были зарезервированы для начала проката картины «Пираты Карибского моря: На странных берегах».

Съёмки фильма начались 23 февраля 2010 года в Париже с участием Джоли и продолжились в Венеции, 1 марта, с участием Деппа. Гостиницей, где происходят действия фильма является Hotel Royal Danieli, расположенная в историческом здании Палаццо Дандоло.

Это первая встреча Джоли и Деппа. Несмотря на то, что оба актёра уже давно стали звёздами первой величины, они ни разу не встречались лично до переговоров с продюсерами и режиссёром «Туриста».

Вся одежда Джоли сшита вручную и создана специально для неё — за исключением одного винтажного серого платья от Чарльза Джеймса (1950-е).

Съёмки на катерах по венецианским каналам проходили на протяжении семи ночей. Чтобы снять эту часть фильма, Джоли даже научилась управлять несколькими видами катеров.

Министр культуры Франции, Фредерик Миттеран встретился с Хенкелем фон Доннерсмарком на съёмочной площадке фильма, на площади Place Colette в Париже.

Темы

Символизм Януса 
В фильме несколько раз упоминается римский бог Янус.

Во время ужина в Венеции Фрэнк спрашивает Элиз о её браслете и она отвечает:
«Это римский бог Янус. Моя мама подарила мне его когда я была маленькой. Она учила меня, что у всех людей есть две стороны — хорошая сторона и плохая сторона, прошлое и будущее. И мы должны принимать обе стороны в тех, кого мы любим».

Сейф в квартире Пирса спрятан за изображением Януса. Также, зрители узнают о том, что Пирс получил новый облик с помощью пластической хирургии.

Ссылки на Достоевского 
Все имена гангстеров: Виргинский (Игорь Жижикин), Лебядкин (Владимир Орлов), Липутин (Владимир Тевловский), Федька (Алек Уттгоф) и Шигалев (Марк Зак) созвучны с именами героев политического романа Фёдора Достоевского «Бесы», написанного в 1873 году. Режиссёр и один из сценаристов фильма, Хенкель фон Доннерсмарк, рассказывал о своём детском увлечении творчеством Достоевского. Тема произведения Достоевского о коррупции в полиции и органах власти проходит через весь фильм.

Отзывы 
Газета Daily Mail присвоила фильму максимальный рейтинг 5 звезд, назвав его «глянцевой, сложной, великолепно невероятной шумной игрой — уводящей от проблем забавой в наши суровые времена».

Турист попал в список «10 лучших фильмов 2010 года» по версии топ-критика сайта Rotten Tomatoes Стефани Захарек. В своем обзоре она назвала его «визуально чувственной картиной, сделанной с нежным вниманием к деталям и изящным чувством юмора».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
  Детективная Венеция
 

Фильмы США 2010 года
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы Spyglass Entertainment
Фильмы-ремейки США
Фильмы-боевики США
Фильмы о Париже
Фильмы о Венеции
Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-боевики Франции
Фильмы Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка